

Patronyme 

Nicolas IV de Neufville de Villeroy (1543-1617), seigneur de Villeroy ;
Charles de Neufville (1566-1642) ;
Nicolas de Neufville de Villeroy (1597-1685), maréchal de France ;
Camille de Neufville de Villeroy (1606-1693), archevêque de Lyon de 1653 à 1693 ;
François de Neufville de Villeroy (1644-1730), maréchal de France ;
Auguste Villeroy (fin -première moitié du ), homme de lettres, dramaturge et poète français.

Toponyme 

Villeroy, municipalité canadienne du Québec
Villeroy, commune française de Seine-et-Marne
Villeroy, commune française de la Somme
Villeroy, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Vitz-sur-Authie
Villeroy, commune française de l'Yonne
Villeroy, quartier de la ville de Sète
Villeroy-sur-Méholle, commune française de la Meuse

Bâtiments historiques 
 Hôtel de Villeroy (Paris, 1er arrondissement), Paris
 Hôtel de Villeroy (Paris, 7e arrondissement), Paris
 Musée des Tissus et des Arts décoratifs dans  l'hôtel de Villeroy, Lyon

Entreprise 
Villeroy & Boch en Allemagne

Voir aussi 
 Famille de Neufville de Villeroy

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France